Arley Betancourth (Cáli, 4 de março de 1975) é um ex-futebolista colombiano que atuava como meio-campista.

Carreira 
Jogou por Deportivo Cali, Lanús (duas passagens), América de Cali, Maracaibo, Deportivo Pereira e Deportes Quindío.

Betancourth deixou de atuar como jogador em 2005, após má temporada no Univ. Católica (EQU).

Seleção 
Pela Seleção Colombiana, Garequita (como era apelidado) disputou a Copa América 1999, após ter sido esquecido para a Copa de 1998. Ao todo, foram dez partidas (uma pela Seleção Sub-20 e nove pela equipe principal) e um gol marcado.

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas do América de Cali
Naturais de Cáli
Futebolistas do Club Deportivo Universidad Católica (Equador)
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1999